Laws ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Glover Laws (1861–1931), englischer Schachkomponist
 Brian Laws (* 1961), englischer Fußballspieler und -trainer
 Bruno Laws (1901–1949), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 David Laws (* 1965), britischer Politiker
 Donald Laws (1929–2014), US-amerikanischer Eiskunstläufer und Eiskunstlauftrainer
 Dudley Laws (1934–2011), jamaikanisch-kanadischer Bürgerrechtsaktivist
 Eloise Laws (* 1949), US-amerikanische Soul-Sängerin
 Ernst Laws (1903–1981), katholischer Geistlicher, Autor und Herausgeber

 Hubert Laws (* 1939), US-amerikanischer Jazzflötist, klassischer Flötist und Komponist
 Rachael Laws (* 1990), englische Fußballspielerin
 Richard Laws (1926–2014), britischer Zoologe und Polarforscher
 Ronnie Laws (* 1950), US-amerikanischer Jazz- und Fusionmusiker
 Sharon Laws (1974–2017), britische Radrennfahrerin
 Vanessa Laws (* 2004), deutsche Paracyclerin 

Laws steht geografisch für:
 Laws (Kalifornien), Ort in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Laws-Gletscher, Gletscher auf Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

LaWS steht für:
 Laser Weapon System, ein Laserkanonensystem auf Schiffen, siehe Energiewaffe #Seegestützte Laser 

LAWs steht für:
 Lethal Autonomous Weapon System, tödliche autonome Waffen, umgangssprachlich "Killerrobotor"

Siehe auch:
 Law
 Lawes